Мацеевич — фамилия.
 Мацеевич, Александр Иванович (в монашестве Арсений; 1697—1772) — епископ Православной Российской Церкви.
 Матыевич-Мацеевич, Бронислав Витольдович (1882—1911) — выдающийся русский авиатор, пионер русского военного воздухоплавания.
 Мацеевич, Станислав Гилярьевич (1869—1940) — ксёндз, депутат Государственной думы III и IV созывов от Виленской губернии.
 См. также 
 Мациевич